Tradiționalismul este aderarea la practici, comportamente și credințe legate de tradiții culturale, sociale, folclorice, urbane, rurale, comportamentale, religioase, șamd. Se poate referi, de asemenea, la:

România, românism 
 Tradiționalism românesc, mai multe curente și mișcări, întinse în timp, care se referă la păstrarea obiceiurilor, practicilor, comportamentelor  și credințele legate de românism și de tradițiile poporului român

Religie și spiritualitate

Catolicism 
 Catolicism tradițional (secolul 20), mișcare modernă, care refuză reformele Conciliului Vatican II (1962–1965)
 Integralism, mișcarea din Biserica Catolică, din secolul al 19-lea

Religie (în general) 
 Religie tradițională, religie sau o credință asociată cu un anumit grup etnic

Școli tradiționale 
 Conservatorism tradițional, un anumit tip de școală, în care sunt subliniate valori tradiționale, cunoștiințe practice și ordine naturală spontană
 Școală tradiționalistă (perenialism), mișcare contemporană preocupată de dispariția percepută a cunoașterii occidentale

În islamism 
 Teologie tradiționalistă (Islam), mișcare modernă din Islam, care refuză teologia rațională (kalam)
 Tradiționalism (Islam), mișcare timpurie din Islam, care susține încrederea în tradițiile profetice (hadith)
 Tradiționalism (Islam în Indonezia), mișcare islamică indoneziană care susține tradițiile vernaculare și sincretice

Alte utilizări 
 Conservatorism tradiționalist în Statele Unite, filozofie politică după cel de-al Doilea Război Mondial
 Carlism, mișcare politică tradiționalistă din Spania modernă, din secolele al 19-a și al 20-a
 Tradiționalism (Spania), doctrină politică tradiționalistă din Spania
 Școala tradițională (arhitectură),  mișcare estetică arhitecturală din Țările de Jos
 Traditionalism Revisited, album muzical din 1957 al muzicianului de jazz american Bob Brookmeyer

Vezi și 
 Tradiționalism radical (dezambiguizare)